

Persone
 Ayaka Yamashita – calciatrice giapponese
 Haruhiro Yamashita – ex ginnasta giapponese
 Ikuto Yamashita – fumettista giapponese
 Keigo Yamashita – giocatore di go giapponese
 Kōsuke Yamashita – compositore giapponese
 Mako Yamashita – pattinatrice artistica su ghiaccio giapponese
 Nobuhiro Yamashita – regista, sceneggiatore e attore giapponese
 Tatsuya Yamashita – calciatore giapponese
 Tomohisa Yamashita – cantante e attore giapponese
 Tomoyuki Yamashita – generale dell'esercito giapponese
 Yasuhiro Yamashita – judoka giapponese
 Yoshiteru Yamashita – ex calciatore giapponese

Altro
 Kane Yamashita – personaggio dell'anime Beyblade
 Oro di Yamashita – presunto bottino di guerra saccheggiato nel sud-est asiatico dalle forze imperiali giapponesi durante la seconda guerra mondiale